Krop ist:
 der dänische Name der Gemeinde Kropp in Schleswig-Holstein, Deutschland

Krop ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Krop (* 2001), kenianischer Schauspieler
 John P. Krop (1924–2014), US-amerikanischer Psychotherapeut
 Pascal Krop (1954–2010), französischer Journalist

Siehe auch:
 Kropp (Begriffsklärung)
 Crop
 Cropp
 Grob